«Котовский» — российский художественный многосерийный фильм производства 2010 года, повествующий о молодости известного советского военного и политического деятеля Григория Котовского. Премьера 1 марта того же года на телеканале «Россия 1». Один из последних фильмов с участием Владислава Галкина.

Сюжет 

Одесса, 1917 год. Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, и в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведённые в училище: уличные драки, мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая любовь. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию… В ретроспективах фильма мы увидим всю бурную молодость Григория Котовского «до 17 года»: налёты, тюрьмы, знакомство с эсерами, побег с каторги…

В ролях 

 Владислав Галкин — Григорий Котовский («Берёза»)
 Иван Стебунов — Алексей Зильберг («Немец»)
 Александр Макогон — Олесь Чеманский («Симпатик»)
 Максим Лагашкин — Виктор Вайнер («Желудок»)
 Марина Александрова — Анна
 Екатерина Стулова — Антонина
 Андрей Гусев — Арон Кицес
 Михаил Крылов — Ося Руф
 Олег Васильков — Мишка Бирилёв
 Алексей Ошурков — Василий Афанасьев
 Александр Пашутин — полковник фон Левендаль, начальник жандармского управления Бессарабской губернии
 Владимир Симонов — помещик Иван Ильич Семиградов
 Дарья Михайлова — Тася, жена Семиградова
 Алексей Горбунов — эсер Пушкарёв
 Владимир Гусев — начальник тюрьмы
 Станислав Долгошеев — начальник училища
 Юрий Иванов — Чалый
 Мария Кирилкина — Лидия Стоматова
 Сергей Пиоро — Стоматов
 Виктор Поздняков — инспектор Бородянский
 Дмитрий Прокофьев — надзиратель
 Сергей Рубеко — адвокат Котовского
 Сергей Цепов — надзиратель Егор
 Владимир Шибанков — Ванька-пахан

 Александра Чилин-Гири
 Илья Коврижных — актёр в роли Ромео
 Александр Чмелев
 Анна Бачалова — эпизод
 Юрий Ваксман — владелец ломбарда
 Сергей Генкин — эпизод
 Анастасия Денисова — эпизод
 Алексей Дмитриев — погромщик
 Николай Захаров
 Александр Зубков
 Татьяна Исаева
 Виктор Курышев
 Дмитрий Лавров
 Михаил Левченко
 Вадим Маслов
 Евгений Мундум — эпизод
 Людмила Пошехонова
 Петр Рябчевский
 Константин Силаков
 Алексей Филиппов — надзиратель
 Николай Шрайбер
 Георгий Эльнатанов
 Александр Принцев
 Эмиляно Очагавия — прокурор (нет в титрах)
 Владислав Гостищев — Филькенштейн, ювелир (нет в титрах)

Творческая группа 

 Автор сценария — Александр Другов
 Режиссёр-постановщик — Станислав Назиров
 Оператор-постановщик — Владимир Володин
 Художник-постановщик — Владимир Душин
 Музыка — Baker St.

 Монтаж — Сергей Шалыгин
 Звукорежиссёр — Александр Осадчий
 Исполнительный продюсер — Дмитрий Лавров
 Продюсеры — Александр Робак, Максим Лагашкин, Артём Доллежаль, Влад Ряшин

Съёмки 
Съёмки почти полностью проходили в Ярославле и Ростове.

См. также 
 Котовский, Григорий Иванович
 Котовский (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Ссылка на официальный канал на Youtube
 Сериал «Котовский» на сайте www.kino-teatr.ru
 Сериал «Котовский» в HD качестве от создателей сериала

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2010 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Исторические телесериалы России
Биографические телесериалы России
Исторические телесериалы о 1890-х годах
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1910-х годах
Фильмы о революционерах
Фильмы:Персонаж:Григорий Котовский
Фильмы Star Media